Хосе Варела: Варела, Хосе Грегорио — президент Венесуэлы в 1878—1879 гг.
 Варела, Хосе Энрике (1891—1951) — испанский военачальник.